Vrancken, Vranken ou Francken est un patronyme flamand dérivé du prénom Frank, assorti d'un suffixe génitif -en, indiquant une descendance. Il est notamment portê par :
 André Vrancken (1952-), personnalité politique belge ;
 Bernard Vrancken (1965-), dessinateur de bandes dessinées ;
 Catherine Vranken, actrice belge ;
 John Vrancken (1951-), homme politique belge flamand ;
 Wouter Vrancken (1979-), footballeur belge.

Voir aussi 
 
 

Patronyme belge